Alter Rhein oder Altrhein steht für folgende Gewässer:

 Alter Rhein (Diepoldsauer Durchstich), Teil des alten Flussbettes bei Diepoldsau
 Alter Rhein (Fußacher Durchstich), Teil des alten Flussbettes bei Rheineck; mit Rheintaler Binnenkanal laut schweizerischem Bundesamt für Umwelt
 Rhein-Reste in Deutschland, siehe Liste von Rheinaltgewässern

Siehe auch:
 Altenrhein
 Liste von Rheinaltgewässern
 Naturschutzgebiet Alter Rhein, Jenneckes Gatt, Niepgraben
 Oude Rijn (deutsch Alter Rhein), Teil des Flussdeltas Nederrijn